Princezna Luisa Anna Britská (19. března 1749, Londýn – 13. května 1768, Londýn) byla vnučka krále Jiřího II. a sestra krále Jiřího III.

Život 

Princezna Luisa se narodila 19. března 1749 v Leicester House ve Westminsteru v Londýně a pokřtěna byla 11. dubna. Jejím otcem byl Frederik, princ z Walesu, nejstarší syn Jiřího II. a Karoliny z Ansbachu. Její matkou byla princezna Augusta Sasko-Gothajská. Jejími kmotry byli strýc z otcovy strany princ Fridrich Hesensko-Kasselský a tety z otcovy strany dánská královna a kněžna z Oranžska. Údajně měla blízko ke své sestře Karolině Matyldě, která jí byla blízká věkem a byla s ní vychovávána.

Její zdraví bylo po celý život citlivé. Roku 1764 se začalo jednat mezi britskými a dánskými královskými rody o sňatku s dánským dědicem trůnu princem Kristiánem. Manželství bylo považováno za vhodný stav mezi rodinami, protože žilo málo protestantských královských rodin. Preferovanou volbou byla princezna Luisa, ale poté, co dánský zástupce v Londýně hrabě Hans Caspar von Bothmer informoval o jejím chabém zdraví, byla místo ní zvolena její mladší sestra Karolina Matylda. Sňatek byl ve Velké Británii oznámen 10. ledna 1765.

Ve roce 1764 obdržela nabídku k sňatku od švagra svého bratra Adolfa Fridricha Meklenbursko-Střelického, ale tento sňatek se také nekonal kvůli obavám o její zdraví.

Údajně v době, kdy její sestra Karolina Matylda v roce 1766 odjela z Velké Británie do Dánska, Luisa propadala stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu v důsledku postupující tuberkulózy, která z ní nakonec udělala invalidu.

Princezna Luisa zemřela 13. května 1768 v Carlton House v Londýně svobodná a bezdětná ve věku 19 let. Pohřbena byla ve Westminsterském opatství.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
  Henry Churchyard "Royal Genealogies"
  Sam Sloan "Big Combined Family Trees"

Hannoverská dynastie
Britské princezny
Britské šlechtičny v 18. století
Narození v roce 1749
Narození 19. března
Narození ve Westminsteru (londýnský obvod)
Úmrtí v roce 1768
Úmrtí 13. května
Pohřbení ve Westminsterském opatství
Ženy